Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców – polskie stowarzyszenie
 Konfrontacja Sztuk Walki – polska organizacja mieszanych sztuk walki
 Kriegsstraßenbahnwagen – niemiecki tramwaj
 Krakowska Szkoła Wyższa
 KSW – jedno z oznaczeń polskich tablic rejestracyjnych w b. województwie krośnieńskim do 2000 roku